Rhonda steht für:
 Rhonda (Band), deutsche Soulband
 Rhonda (Vorname), weiblicher Vorname

Siehe auch:
 Ronda (Begriffsklärung)
 Rhondda (Begriffsklärung)